Maui peut désigner :
 Maui, une île de l'archipel d'Hawaii, aux États-Unis ;
 Maui Nui, une ancienne île de l'archipel d'Hawaii, qui réunissait il y a quelques centaines de milliers d'années les îles actuelles de Maui, Molokai, Lanai et Kahoolawe ;
 Maui, un héros polynésien ;
 Maui, un ordonnanceur de tâches ;
 Maui Linux, une distribution GNU/Linux (logiciel informatique).